Santa Venera – santa martire venerata dalla Chiesa cattolica
Santa Venera – consiglio locale di Malta
Santa Venera – frazione di Mascali nella città metropolitana di Catania, Italia
Santa Venera – rione di Caltanissetta, Italia
Area archeologica di Santa Venera al Pozzo – sito archeologico nel comune di Aci Catena, nella città metropolitana di Catania, Italia
Banca Popolare Santa Venera – banca italiana, ora incorporata nel Credito Siciliano

Pagine correlate
Chiesa di Santa Venera